Freiraum steht für:

 in der Raumplanung die Freiflächen im Siedlungsgebiet, siehe Urbaner Freiraum
 im Bauwesen speziell der unbebaute Teil des Bauplatzes, siehe Freifläche (Flächennutzung)
 in der Landschaftsplanung unbebaute Flächen, siehe Freiraum (Landschaftsplanung)
 in der Politik rechtsfreiere Räume (Objekte wie Autonome Zentren, besetzte Häuser), siehe Freiraumbewegung
 in der Physik ein von Materie leeres Ausbreitungsmedium, das Vakuum, siehe Wellenwiderstand des Vakuums
 in der Typografie Abstände zwischen und innerhalb von Buchstaben, siehe typografischer Weißraum

freiraum steht für:

 eine Jugendsendung auf BR-alpha, siehe freiraum (Fernsehsendung)
 freiraum-verlag UG (haftungsbeschränkt), Greifswald – Veröffentlichung literarischer und literaturwissenschaftlicher Publikationen

FREIraum steht für:

 Grundschule FREIraum in Oldenburg

Siehe auch:
 Dysfunktionaler Freiraum, Freiraumschutz, Freiraumpolitik
 Freifläche